Municipio de Carlyle puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Carlyle (Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Beadle.
 Municipio de Carlyle (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Carlyle (Kansas), un municipio ubicado en el condado de Allen.